Vorderer Brunnenkogel (Ötztaler Alpen), een 3396 meter hoge berg in de Ötztaler Alpen
Vorderer Brunnenkogel (Stubaier Alpen), een 3304 meter hoge berg in de Stubaier Alpen